Faces kan syfta på:

 Faces (festival) – en årlig musikfestival i Raseborg i södra Finland
 Faces (film) – en amerikansk film från 1968
 Faces (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp
 Faces (datorspel) – ett datorspel
 Faces (musikalbum) – ett album  av Earth, Wind & Fire